Темите (2-15) по-долу са покрити в глава I-ва: Ембриология от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

The animal cell ()

Ембриология
 Онтогенеза
 Филогения
 Яйцеклетка (ovum)
 Сперматозоид (spermatozoon)
 segmentation
 differentiation
 Соматична клетка
 germinal cells
 Animal cell
 fertilized ovum
 Цитоплазма
 Клетъчно ядро
 Ядърце
 Cytoplasm (protoplasm)

mitochondria
 paraplasm
 spongioplasm
 hyaloplasm
 cell membrane
 Nucleus
 nuclear membrane
 nuclear substance (nuclear matrix)
 karyoplasm
 karyomitome
 linin
 chromatin (basichromatin)

nucleoli
 pseudo-nucleoli
 true nucleoli
 centrosome
 centriole
 centrosphere
 attraction sphere
 direct division
 Indirect division or karyokinesis (karyomitosis)
 resting stage
 Prophase
 chromosomes
 achromatic spindle
 mother star or monaster
 Metaphase
 daughter chromosomes
 Anaphase
 diaster
 Skein, or spirem

Telophase

The ovum ()

oögonia
 ova or primary oöcytes

yolk or oöplasm
 germinal vesicle
 germinal spot
 zona striata or zona pellucida
 corona radiata
 cytoplasm
 formative yolk
 nutritive yolk or deutoplasm

centrosome
 centriole
 Germinal vesicle
 zona striata or zona pellucida
 corona radiata
 polar bodies or polocytes
 mature ovum

secondary oöcyte
 first polar body
 mature ovum
 second polar body

female pronucleus

The spermatozoön ()

spermatozoa or male germ cells

neck
 anterior centriole
 connecting piece or body
 terminal disk
 axial filament
 spiral thread
 mitochondria sheath
 tail
 end-piece
 spermatogonia
 primary spermatocytes
 secondary spermatocytes
 spermatids

Fertilization of the ovum ()

tubal pregnancy
 abdominal pregnancy
 ovarian pregnancy

cone of attraction
 vitelline membrane
 male pronucleus
 segmentation nucleus

Segmentation of the fertilized ovum ()

holoblastic
 meroblastic

morula
 trophoblast
 inner cell-mass
 blastodermic vesicle
 embryonic pole

syncytium or syncytiotrophoblast
 cytotrophoblast or layer of langhans
 amniotic cavity
 embryonic disk
 embryonic ectoderm

Primitive streak

primitive streak
 Hensen's knot
 primitive groove
 blastophore
 buccopharyngeal membrane
 pericardial area
 proamniotic area
 proamnion
 cloacal membrane

Ectoderm

Ectoderm

Entoderm

Entoderm

Mesoderm

Mesoderm

paraxial mesoderm
 lateral mesoderm
 intermediate cell-mass
 lateral mesoderm
 somatic layer
 somatopleure
 splanchnic layer
 splanchnopleure
 celom

The neural groove and tube ()

neural folds
 neural groove
 neural tube or neural canal
 neurenteric canal

sinus rhomboidalis
 neural crest or ganglion ridge
 fore-brain (prosencephalon)
 mid-brain (mesencephalon)
 hind-brain (rhombencephalon)

Гръбначен мозък (medulla spinalis)

The notochord ()

chordal furrow
 notochord

The primitive segments ()

primitive segments
 myocœl
 intermediate cell-mass

separation of the embryo ()

Cephalic fold of embryo
 Caudal fold of embryo
 fore-gut
 body-stalk
 hind-gut

umbilical vesicle
 vitelline duct

The yolk-sac ()

vitelline fluid
 vitelline circulation
 vitelline duct
 Meckel's diverticulum

Development of the fetal membranes and placenta ()

Allantois

Allantois
 body-stalk

 Amnion
 amniotic ectoderm
 amniotic fold
 amniotic cavity
 amnion
 false amnion or serosa

Umbilical cord and Body-stalk

Umbilical cord and Body-stalk
 jelly of Wharton

Implantation or Imbedding of the Ovum
 intervillous space

 Decidua
 decidual cells
 stratum compactum

Decidua
 stratum spongiosum
 unaltered or boundary layer
 decidua capsularis
 decidua basalis or decidua placentalis
 decidua vera or decidua parietalis

 Chorion
 cytotrophoblast or layer of langhans
 syncytiotrophoblast
 chorionic villi

Chorion
 chorion læve

Chorion
 chorion frondosum

 Placenta
 Fetal portion

Maternal portion
 basal plate
 cotyledons

Separation of the Placenta
 after-birth
 cotyledons

Separation of the Placenta
 velamentous insertion

The branchial region ()

Branchial arches or Visceral arches and Pharyngeal pouches
 branchial or outer pharyngeal grooves
 closing membranes

Branchial arches or Visceral arches and Pharyngeal pouches
 gill-clefts
 branchial arches or visceral arches
 mandibular arch (first branchial arch)
 Meckel's cartilages
 maxillary process
 second branchial arch or hyoid arch

mandibular arch (first branchial arch)
 third branchial arch
 fourth branchial arch
 fifth branchial arch
 sixth branchial arch
 sinus cervicalis
 sinus tonsillaris
 Nose and Face
 olfactory areas
 fronto-nasal process

Nose and Face
 olfactory pits
 medial nasal process
 lateral nasal process
 globular processes of His
 nasal laminae

Nose and Face
 columella
 maxillary process
 naso-optic furrow

maxillary process
 primitive palate
 bucco-nasal membrane
 primitive choanae
 palatine processes
 permanent choanae

maxillary process
 vomero-nasal organs of Jacobson
 Limbs

Development of the body cavities ()

septum transversum

The form of the embryo at different stages of its growth ()

Embryo, form of, at different stages:

Вижте също 
 Анатомията на Грей
 Списък на темите и фигурите в Анатомията на Грей
 Списък на фигурите в Анатомията на Грей: I. Ембриология

Анатомия на Грей